

Patronyme 

 Adela Carreras Taurà (1916-1999), dite Adelita del Campo, danseuse, actrice et résistante républicaine espagnole.
 August Font i Carreras (1846-1924), architecte et professeur espagnol.
 Francesc de Carreras (1943-), professeur de droit constitutionnel espagnol.
 Frederic Lliurat i Carreras (1876-1956), pianiste et critique musical catalan.
 José Carreras (1946-), artiste lyrique (ténor) espagnol.
  (1943-2014), biochimiste et biologiste moléculaire catalan, vice-président de l'Institut d'Estudis Catalans.
 Lluís Carreras (1972-), footballeur espagnol.
 Mateo Carreras (1999-), joueur de rugby à XV argentin.
 Michael Carreras (1927-1994), producteur et réalisateur britannique.
 Narcís de Carreras (1905-1991), président du FC Barcelone.
 Olivier Carreras (1969-), animateur de télévision.
 Rafel Carreras, vulgarisateur scientifique et auteur suisse.
 Ricardo Carreras (1949-), boxeur américain.
 Saguier Carreras, joueur de football paraguayen.
 Santiago Carreras (1998-), joueur de rugby à XV argentin.

Bâtiment 
 La Carreras Cigarette Factory, à Camden (Londres).
Patronyme hispanique